Vipers peut désigner :
Vipers, téléfilm d'horreur de 2008 ;
 Vipers, Montpellier Métropole Hockey Club ;
 Vipers, milice camerounaise.

Voir aussi 
 Fighting Vipers, un jeu vidéo.
 Newcastle Vipers, un club anglais de hockey sur glace.